Самастипур:

 Самастипур — город в индийском штате Бихар.
 Самастипур — округ в индийском штате Бихар.